Třída King George V označuje dvě třídy bitevních lodí Royal Navy:
Třída King George V (1911) — třída čtyř jednotek z I. sv. války
Třída King George V (1939) — třída pěti jednotek z II. sv. války